Anna Wintour, rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue.
 Robert et Thomas Wintour, deux frères catholiques anglais membres de la Conspiration des poudres, le complot qui voulait assassiner le roi Jacques .

Voir aussi 
 Winter